W Rumunii
 Redea – gmina w okręgu Aluta
 Redea – wieś w okręgu Aluta, w gminie Redea
 Redea – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Buzoești